Municipio de Snow Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Snow Creek (condado de Mitchell, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Mitchell.
 Municipio de Snow Creek (condado de Stokes, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stokes.